

Geografia
Thailandia
Distretto di Chun – distretto della provincia di Phayao

Persone
Carl Chun (1852-1914) – biologo tedesco
Clarissa Chun (1981) – lottatrice statunitense
Paul Chun, nato Chiang Ch'ang Nien (1945) – attore cinese
Wu Chun (1979) – modello, cantante e attore bruneiano naturalizzato taiwanese
Chun Byung-kwan (1969) – ex sollevatore sudcoreano
Chun Doo-hwan (1931–2021) – politico e generale sudcoreano
Chun In-gee (1994) – golfista sudcoreana
Chun In-soo (1965) – ex arciere sudcoreano
Chun Jung-myung (1980) – attore sudcoreano
Chun Lee-kyung (1976) – ex pattinatrice di short track sudcoreana
Chun Ming Chiu (1964) – giocatore di calcio a 5 hongkonghese
Chun Woo-hee (1987) – attrice sudcoreana